Кубок КОНМЕБОЛ 1999 — 8-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 13 октября по 8 декабря 1999 года. Трофей впервые завоевал аргентинский клуб «Тальерес».

Первый раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок КОНМЕБОЛ 1999 на сайте RSSSF

1999
1999 год в футболе